

Маневей — місто, штат Юта
 Маневей Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Маневей — селище, штат Огайо
 Маневей — переписна місцевість, штат Вірджинія